Czedżu – wyspa i prowincja Korei Południowej
 Czedżu – największe miasto na wyspie Czedżu, stolica prowincji Czedżu